Амбрю́с (, []) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 95 км на південний схід від Бордо, 31 км на захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Амбрюс на сайті французького Національного інституту географії
 Амбрюс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Амбрюс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна